Aeronave de transporte é um amplo termo que inclui:

 Aviões comerciais são normalmente grandes e mais comumente operadas por empresas aéreas, com a intenção de carregar passageiros ou cargas em serviço comercial.
 Aviões cargueiros são aeronaves projetadas ou convertidas para o transporte de bens (ao invés de passageiros), com uma ou mais grandes portas para o carregamento de carga.
 Aviões de correio são aeronaves para o transporte de malotes e correio.
 Aeronaves de transporte militar são aviões ou helicópteros utilizados para o transporte de tropas, armas e equipamento militar, normalmente fora de rotas de voos comerciais, empregados historicamente para lançar paraquedistas e planadores militares.